Netomocera — род паразитических наездников из семейства Pteromalidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые, в составе подсемейства Diparinae. Около 20 видов. Всесветное распространение. Главным образом, тропическая и субтропическая группа (в Европе 1 вид). Хозяева неизвестны, предположительно ими являются личинки насекомых.

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники с коренастым телом. Длина самок от 0,90 до 3,25 мм (самцы от 0,75 до 2,50 мм). Основная окраска от жёлтой до чёрной. Формула члеников усиков: 1-1-1-7-3. Самки отличаются булавовидными жгутиками усика с асимметричной булавой, самцы имеют длинные нитевидные антенны, без дифференцированной булавы, и оба пола обладают субквадратным или поперечным петиолем. Самки макроптерные или брахиптерные, самцы всегда макроптерные. Оба пола имеют крупный первый тергит, занимающий как минимум половину длины брюшка

Систематика 
Род  был выделен в 1954 году чешским энтомологом Зденеком Боучеком (1924—2011) для европейского вида . Затем были описаны около десяти видов: три из Афротропики, один из Неарктики, пять Ориентальных и один Австралазиатских. В 2019 году были описаны ещё несколько видов. Самки сходны с родом Lelaps, а самцы похожи на представителей рода Dipara.

  — Афротропика
  — Афротропика
  — Неотропика
  — Индия
  — Австралазия
  — Австралазия
  — Афротропика
  — Неотропика
  — Австралазия
  — Неотропика
  — Индия
  — Неотропика
  — Неотропика
  — Неарктика
  — Индия
  — Неарктика
  — Индия
  — Индия
  — Афротропика
  — Австралазия
  — Европа
  — Неотропика

Примечания

Литература 
 Bouček Z. 1954. Chalcidologické poznámky I, Pteromalidae, Torymidae, Eurytomidae, Chalcididae (Hymenoptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 29 (426): 49—80.
 Hedqvist K. J. 1971. Notes on Netomocera Bouc. with description of new species (Hym., Chalcidoidea, Pteromalidae). Entomologisk Tidskrift 92 (3/4): 237—241.
 Sureshan P. M., Raseena Farsana V. K. & Nikhil K. 2018. A review of Netomocera Bouček (Hymenoptera: Chalcidoidea: Pteromalidae) with description of a new species from India. In: Santhosh S., Nasser M. & Sudheer K. (eds) Insect Diversity and Taxonomy, Prof. T.C. Narendran Com. Vol.: 131—152. Zoological Survey of India, Kolkata

Ссылки 
 biolib.cz
 faunaeur.org

 
Паразиты насекомых
Роды перепончатокрылых